El Pao puede referirse a:

 El Pao, localidad en el estado venezolano de Bolívar.
 El Pao, localidad en el estado venezolano de Cojedes.